Чук и Гек:

 «Чук и Гек» — рассказ Аркадия Гайдара (1939 год).
 «Чук и Гек» — советский фильм по рассказу Аркадия Гайдара (1953 год).
 «Чук и Гек. Большое приключение» — российский фильм по рассказу Аркадия Гайдара (2022).
 «Чук и Гек» — белорусская музыкальная группа.
 «Чук и Гек» — санки с мягким сиденьем и рулём. Руль управляет передней (средней) лыжей.